Сајмон Линдон (; Лондон, 18. фебруар 1971) је аустралијски глумац.

Његова прва значајна улога, била је у филму Чопер у којем је глумио са Ериком Баном, и 2000. године освојио награду Аустралијског Института за Филм за најбољу споредну улогу. Такође је био номинован и за најбољу споредну улогу у филму Црни камен (-{Blackrock}-) у којем је глумио Рика.

Сајмон је 2003. године играо у српском филму Пад у рај улогу америчког војника који бива оборен од стране чланова једне просечне српске породице за време бомбардовања Србије 1999.

Улоге 

|-
| 1995. || || -{Soldier Soldier}- || -{Fusilier Michael Vickers}- (1 епизода) || 
|-
| 1996. || || -{Police Rescue}- || -{Matt}- (1 епизода) || 
|-
| 1997. || || -{Blackrock}- || -{Ricko}- || 
|-
| 1997. || || -{The Well}- || -{Abel}- || 
|-
| 1997. || || -{Dust Off the Wings}- || -{Gazza}- || 
|-
| 1998. || || -{Wildside}- || -{John 'Scratch' Scratchley}- (2 епизоде) || 
|-
| 1998. || || -{Bloodlock}- || -{Reffo}- || 
|-
| 1998. || Танка црвена линија (филм из 1998) || -{The Thin Red Line}- || -{Medic}- || 
|-
| 1999. || || -{Fresh Air}- || -{Harrison}- || 
|-
| 2000. || || -{Dogwoman: A Grrrl's Best Friend}- || -{Matt Hayduke}- || 
|-
| 2000. || || -{Sample People}- || -{Andy}- || 
|-
| 2000. || || -{Roar}- || -{Colm}- (1 епизода) || 
|-
| 2000. || || -{Chopper}- || -{Jimmy Loughnan}- || 
|-
| 2000. || || -{All Saints}- || -{Will Harrington}- (1 епизода) || 
|-
| 2001. || || -{My Brother Jack}- || -{Jack Meredith}- || 
|-
| 2001. || || -{Water Rats}- || -{Kevin O'Shea}- (1 епизода) || 
|-
| 1999-2001. || || -{Stingers}- || -{Ben Matthews}- || 
|-
| 2003. || Пад у рај || || Џонатан Шумахер || 
|-
| 2005. || || -{The Glenmoore Job}- || -{Warren}- || 
|-
| 2006. || || -{Stalled}- || -{Rob}- || 
|-
| 2006. || || -{Guy in a Field}- || -{Guy}- || 
|-
| 2006. || || -{Home and Away}- || -{Steve Braeburn}- (2 епизоде) || 
|}

Референце 

Рођени 1971.
Аустралијски глумци